Vinil, vagy vinilcsoport (CH2=CH−, nevezik etenilnek is), eténből származtatható szénhidrogéncsoport
Vinyl, a poli(vinil-klorid) (PVC) műanyag gyakori megnevezése
Vinyl, a hanglemez anyagának gyakori megnevezése angolszász nyelvterületen
Vinyl, Andy Warhol 1965-ös filmje
Vinyl, a(z) HBO 2016-os filmsorozata

Hasonló
Vinyl Solution 1987-ben alapított londoni lemezkiadó (1994. után Intoxica Records)